Oberste ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Oberste-Berghaus (1895–1950), deutscher Architekt
 Jörg Oberste (* 1967), deutscher Historiker
 Karl Oberste-Brink (1885–1966), deutscher Geologe, Paläobotaniker und Bergbau-Fachmann
 Walter Oberste (* 1933), deutscher Sprinter